Carmen är latin och betyder "sång" (carmina, ['karmina], i plural) och kan syfta på :

 Carmen – en opera
 Carmen (namn) – ett kvinnonamn
 Carmen (bar)
 Carmen (kortroman) – en kortroman från 1848 av Prosper Mérimée, som operan bygger på
 Carmen - fresterskan – en amerikansk film från 1948 i regi av Charles Vidor
 Carmen (1960) – en svensk TV-film från 1960
 Carmen (film, 1983) – en svensk operafilm
 Carmen (1983) – en spansk film från 1983
 Carmen (film, 1984) – en fransk-italiensk film i regi av Francesco Rosi
 Carmen (film, 2003) – en spansk film i regi av Vicente Aranda
 Carmen (album) – ett musikalbum av Anders Widmark från 2000
 Carmen Jones – en Broadwaymusikal
 Carmen (balett) – en balett
 Carmen (storm) – en storm 2010
 558 Carmen – en asteroid

Personer
 Carmen Electra (1972–), fotomodell och sångerska
 Carmen McRae (1922–1994), amerikansk jazzsångerska och pianist
 Carmen Miranda (1909–1955), brasiliansk sångerska och skådespelerska
 Carmen Maura (1945–), spansk skådespelarska
 Carmen Sylva (1843–1916), pseudonymnamn för Elisabet av Wied
 Carmen Polo y Martínez-Valdès (1900–1988), Francisco Francos fru

Geografi

Antarktis 

 Carmen (udde),

Argentina 

 San Isidro (ort i Argentina, Salta), 
 El Carmen (kommunhuvudort), Jujuy,

Chile 

 El Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Chañaral, lat -26,40, long -70,18), 
 Carmen Bajo, gruva, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Huasco, lat -28,72, long -70,83), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Huasco, lat -28,68, long -70,86), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Huasco, lat -28,61, long -70,67), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, lat -27,27, long -70,62), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, lat -27,11, long -69,81), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, lat -27,07, long -69,97), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Chañaral), 
 Carmen (gruva i Chile, Región de Antofagasta), Provincia de Antofagasta,

Colombia 

 El Carmen de Bolívar (ort), 
 El Carmen (ort i Colombia, Norte de Santander, lat 8,51, long -73,45), 
 El Carmen (ort i Colombia, Santander), 
 El Carmen (ort i Colombia, Chocó), 
 Carmen de Apicalá (ort), Tolima,

Ecuador 

 Carmen (berg), Chimborazo,

El Salvador 

 El Carmen (ort i El Salvador, Departamento de La Unión),

Filippinerna 

 Del Carmen (ort), Centrala Luzon, Province of Tarlac, 
 Carmen River, vattendrag, Caraga, Province of Surigao del Sur, 
 Carmen (ort i Filippinerna, Ilocosregionen), Province of Pangasinan, 
 Carmen (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Nueva Ecija, 
 Carmen (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Romblon, 
 Cogan, ort, Centrala Visayas, Province of Cebu, 
 Carmen Grande, ort, Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 
 Carmen (kommunhuvudort i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Bohol, lat 9,82, long 124,20), 
 Carmen (kommunhuvudort i Filippinerna, Caraga, Province of Surigao del Sur, lat 9,23, long 126,02), 
 Carmen (kommunhuvudort i Filippinerna, Caraga, Province of Agusan del Norte, lat 8,99, long 125,29), 
 Carmen (kommunhuvudort i Filippinerna, Davaoregionen, Province of Davao del Norte, lat 7,36, long 125,71), 
 Carmen (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN, Province of North Cotabato, lat 7,20, long 124,79), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Cebu), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Bohol, lat 9,87, long 124,20), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, Caraga, Province of Surigao del Sur, lat 9,20, long 125,97), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, Caraga, Province of Agusan del Norte, lat 9,00, long 125,25), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, Davaoregionen, Province of Davao del Norte, lat 7,40, long 125,68), 
 Carmen (kommun i Filippinerna, SOCCSKSARGEN, Province of North Cotabato, lat 7,38, long 124,77),

Mexiko 

 El Carmen Aztama, ort, Tlaxcala, Teolocholco, 
 El Carmen de los Elizondo, ort, Nuevo León, Linares, 
 Hacienda del Carmen, Oaxaca, ort, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
 Ciudad del Carmen, ort, Campeche, 
 Llano del Carmen, San Luis Potosí, ort, Villa Hidalgo, 
 El Carmen, Huetamo, ort, 
 El Carmen (periodiskt vattendrag i Mexiko, Chihuahua, lat 30,70, long -106,47), 
 Carmen (kommun), Campeche, 
 Carmen (periodisk reservoar), Nuevo León,

Paraguay 

 Carmen del Paraná, ort, Itapúa,

Uruguay 

 Villa del Carmen (ort i Uruguay), Durazno, 
 Arroyito del Carmen, vattendrag, Florida,

USA 

 Carmen, Oklahoma – en ort i Oklahoma, Alfalfa County, 

Latinska ord och uttryck